У́лица Авиаконстру́ктора Ми́ля (название с 1995 года) — улица в Юго-Восточном административном округе города Москвы на территории района Выхино-Жулебино. Расположена между Привольной улицей и улицей Маршала Полубоярова. Пересекается с улицей Генерала Кузнецова. По словам очевидцев, раньше, где сейчас проходит улица, находилась грунтовая взлётно-посадочная полоса, скреплённая стальными траками.

Происхождение названия 
Названа 17 января 1995 года в честь авиаконструктора Михаила Леонтьевича Миля (1909—1970) — Героя Социалистического труда, лауреата Государственной и Ленинской премий, создателя ряда вертолётов.

Здания и сооружения 
На пересечении с Жулебинским бульваром на постаменте установлен вертолет Ми-2. В 2009 году перед вертолетом был установлен
бюст авиаконструктора Миля.

по нечётной стороне 
 № 5 корп. 1 — детская поликлиника № 143
 № 13 корп. 2 — детский сад № 2406

по чётной стороне 
 № 6 корп. 1 — поликлиника № 23
 № 18 корп. 2 — средняя образовательная школа № 1935
 № 22 корп. 2 — детский сад № 2363

Транспорт 
Улица асфальтирована, движение по улице двустороннее.

Начало улицы:

 Остановка «Привольная улица»:
 Автобус: № 177 — четырнадцать остановок от станции метро «Выхино», № 669 — десять остановок от станции метро «Выхино».

 Остановка «Жулебинский бульвар»:
 Автобус: № 177 — тринадцать остановок от станции метро «Выхино», № 669 — девять остановок от станции метро «Выхино».

 Остановка «Улица Авиаконструктора Миля» (одноименная остановка на которой останавливаются № 89,279 располагается в другом месте):
 Автобус: № 177 — двенадцать остановок от станции метро «Выхино», № 669 — восемь остановок от станции метро «Выхино».

Конец улицы:

 Остановка «Улица Генерала Кузнецова»:
 Автобус: № 89 — восемь остановок от станции метро «Кузьминки», № 279 — восемнадцать остановок от станции метро «Рязанский проспект».

 Остановка «Улица Авиаконструктора Миля» (одноименная остановка на которой останавливаются № 177,669 располагается в другом месте):
 Автобус: № 89 — семь остановок от станции метро «Кузьминки», № 279 — семнадцать остановок от станции метро «Рязанский проспект».

Примечания 

Улицы Москвы, появившиеся в 1995 году
Миль
Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы, названные в честь учёных